Ğ, ğ (G с краткой) — буква расширенной латиницы. Используется в турецком, азербайджанском, татарском, крымскотатарском, берберском, лазском и казахском языках; входит в проект казахского алфавита на латинской основе. Использовалась официально в татарском латинском алфавите в начале 2000-х, сейчас используется в Интернете. В 1993—1995 годах использовалость в узбекском латинском алфавите.

Тюркские языки

Турецкий язык 

В турецком алфавите буква Ğ называется yumuşak ge («мягкое гэ»). Эта буква всегда следует после гласной, поэтому не может быть первой в слове.

Правила произношения буквы следующие:
 на конце слова и перед согласными удлиняет предыдущую гласную, например: dağ(lar) («гора/горы») ; если предыдущая гласная e или i, то может произноситься как звук : değnek («палка») ;
 между одинаковыми заднеязычными гласными (a, ı, u) не произносится, но так же удлиняет при этом гласную:, sığınak («приют») , uğur («удача») ;
 между одинаковыми переднеязычными гласными (e, i, ü) либо не произносится, удлиняя гласную, либо произносится как звук : sevdiğim («что я люблю») , düğün («свадьба»") ;
 между разными огубленными гласными (o, u, ö, ü), или между гласными огубленными (o, u, ö, ü) и неогубленными (a, e) не произносится, но может звучать как билабиальный полугласный : soğuk («холодно»)  или , soğan («лук»)  или ;
 ağı произносится как два отдельных гласных или как долгий a: ağır («тяжёлый»)  или ;
 ığa всегда произносится как два отдельных гласных: sığa («ёмкость») ;
 в eği и iğe либо не произносится, либо произносится как , как если бы было написано y: değil («не») , diğer («другой») ; в разговорной речи eği произносится как долгий i: değil («не») ;
 eği и ağı с суффиксе будущего времени -(y)AcAK- в формальной речи / или в разговорной /: seveceğim («я полюблю»)  или ; yazacağım («я напишу»)  или .

Другие 
В остальных тюркских, а также в некоторых архаичных диалектах турецкого обозначает звонкую фрикативную заднеязычную фонему .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Ссылки 

Узбекская письменность